Wybory parlamentarne w Norwegii w 2013 roku odbyły się 9 września 2013. W ich wyniku wybrano łącznie 169 posłów do parlamentu norweskiego (Stortingu). Wybory zakończyły się zwycięstwem składającej się z czterech opozycyjnych partii centroprawicowej koalicji, która uzyskała o ponad 20 miejsc w parlamencie więcej niż rządząca tzw. czerwono-zielona koalicja premiera Jensa Stoltenberga.

Okręgi wyborcze

Wyniki wyborów

Przypisy 

2013 w Norwegii
2013
Norwegia